Felis est un genre de félins (la famille des félidés) de la sous-famille des félinés.

Classification 
Liste des espèces selon  et :
 Felis bieti Milne-Edwards, 1892 – Chat de Biet (qui peut être considéré comme une sous-espèce de Felis silvestris). 
 Felis catus Linnaeus, 1758 – Chat domestique (qui peut être considéré comme une sous-espèce de Felis silvestris).
 Felis chaus Schreber, 1777 – Chaus
 Felis manul Pallas, 1776 – Chat de Pallas (qui peut être considéré comme du genre Otocolobus).
 Felis margarita Loche, 1858 – Chat des sables	 
 Felis nigripes Burchell, 1824 – Chat à pieds noirs
 Felis silvestris Schreber, 1777 - Chat sauvage

Phylogénie 
En 2006, des travaux effectués sur les chromosomes sexuels et l’ADN mitochondrial de toutes les espèces de félins, conjugués à des recherches paléontologiques, ont révélé que la lignée du genre  aurait divergé de celle des genres Otocolobus et Prionailurus il y  a environ  d’années et que l'ancêtre commun du genre  vivait il y a , au Pliocène, dans les déserts et les forêts denses du bassin méditerranéen.

Phylogénie des genres de félidés, d'après Obrien et al., 2006 :

Phylogénie interne 
Arbre phylogénétique du genre Felis:

Espèces n'appartenant plus à ce genre 
Jadis, avaient été placées dans ce genre les espèces suivantes :
 Caracal caracal — lynx du désert
 Otocolobus manul — chat de Pallas
 Leopardus pardalis — ocelot
 Leopardus wiedii — margay

Notes et références

Voir aussi 
 Chat (animal)

Liens externes 

 
 
 
 

Genre de carnivores (nom scientifique)